Slovo swap může mít následující významy:

 Swap, druh finančního derivátu
 Swapovací oddíl (případně swapovací soubor), úložiště dat používané pro realizaci virtuální paměti.
 Hot swapping, označení pro možnost vyměňovat za chodu počítače připojená zařízení.
 Swap (kryptoměna)
 anglicky vyměnit
 Zahájení SWAP pro hry Piškvorky, Gomoku a Renju